Gregorius steht für:

 Gregorius, mittelhochdeutsche Legende von Hartmann von Aue
 Papstname, siehe Papst Gregor #Päpste und Gegenpäpste 
 Gregorius (Benevent) († 739), Herzog von Benevent
 Gregorius († 991), Kardinalbischof von Porto, siehe Gregor III. (Porto)
 Gregorius (Volkssänger) (um 1900 tätig), sächsischer humoristischer Volkssänger

Gregorius ist der Familienname folgender Personen:
 Abba Gregorius (um 1600–1658), äthiopischer Lexikograf
 Albert Gregorius (1774–1853), belgischer Porträtmaler und Kunstpädagoge
 Gregor A. Gregorius (Erwin Grosche; 1890–1964), deutscher Buchhändler und Okkultist
 Immanuel Friedrich Gregorius (1730–1800), deutscher Theologe und Historiker
 Johann Friedrich Gregorius (1697–1761), deutscher Theologe und Kirchenlieddichter
 Johann Gottfried Gregorius (1685–1770), deutscher Pfarrer und Universalgelehrter, siehe Johann Gottfried Gregorii
 Martin Gregorius (1871–1953), deutscher Kaufmann und Kommunalpolitiker
 Martin Gregorius (Organist) (* 1991), deutscher Organist, Kirchenmusiker und Hochschullehrer
 Sarah Gregorius (* 1987), neuseeländische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Gregor
 Gregorios